Autan steht für:

 Autan (Marke), ein Abwehrmittel (Repellent) gegen Stechmücken und Zecken zum Auftragen auf die Haut
 Autan (Wind), ein in Südwestfrankreich (in den Regionen Languedoc und Roussillon), vom Mittelmeer her, aus südöstlicher Richtung, wehender Wind
 den Plural von Watan, arabisch für „Vaterland“